Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1987 se dispute à Toronto du 17 au .

Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Zina Garrison, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Zina Garrison et Lori McNeil.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 1987 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1987
Canada
Sport au Canada en 1987
Tennis en août 1987